Il singolare del RCA Championships 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Robby Ginepri era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Andy Roddick.

Lo statunitense James Blake ha vinto il torneo battendo in finale il connazionale Andy Roddick per 4–6, 6–4, 7–65.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

  James Blake (campione)
  Andy Roddick (finale)
  Fernando González (quarti di finale)
  Robby Ginepri (semifinale)
  Tommy Haas (terzo turno)
  Dominik Hrbatý (secondo turno)
  Dmitrij Tursunov (terzo turno)
  Paradorn Srichaphan (quarti di finale)

  Xavier Malisse (semifinale)
  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  Paul Goldstein (terzo turno)
  Gilles Müller (quarti di finale)
  Kevin Kim (secondo turno)
  Vince Spadea (terzo turno)
  Igor' Kunicyn (terzo turno)
  Marat Safin (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Indianapolis Tennis Championships 2006
ATP Tour 2006